Museo dell'automobile di Torino
 Museo dell'automobile Saab
 Museo dell'automobile Bonfanti-Vimar
 Museo Ferrari
 Museo Lamborghini
 Cité de l'automobile